Molotschny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Molotschny (Murmansk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Murmansk

 Molotschny (Region Altai), ländliche Siedlung in der Region Altai
 Molotschny (Stawropol), ländliche Siedlung in der Region Stawropol